Медисин-Лейк () — город в округе Хеннепин, штат Миннесота, США. На площади 0,8 км² (0,4 км² — суша, 0,4 км² — вода), согласно переписи 2000 года, проживают 368 человек. Плотность населения составляет 835,8 чел./км². 

 Телефонный код города — 763
 Почтовый индекс — 55441
 FIPS-код города — 27-41462
 GNIS-идентификатор — 0647733

Примечания

Ссылки 

 Официальный web-сайт города

Города округа Хеннепин
Города Миннесоты